«Коробка» — название фильмов:
 «Коробка» — фильм Мануэла де Оливейра.
 «Коробка» — российский фильм режиссёра Эдуарда Бордукова. «Коробка» — другое название американского фильма «Посылка»